David Fifita peut désigner :
 David Fifita (né en 1989), un joueur de rugby à XIII tongien évoluant à Wakefield ;
 David Fifita (né en 2000), un joueur de rugby à XIII australien évoluant à Brisbane.